Laval-des-Rapides peut désigner :
 Laval-des-Rapides, une ancienne ville située sur l'île Jésus devenu maintenant un quartier de la ville de Laval ;
 Laval-des-Rapides, une circonscription électorale provinciale du Québec (Canada) ;
 Laval-des-Rapides, une ancienne circonscription électorale fédérale située au Québec (Canada) ;
 Laval-des-Rapides, un district électoral de la ville de Laval.